Stave Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Stave Island (Arkansas)
 Stave Island (Cumberland County, Maine)
 Stave Island (Hancock County, Maine)
 Stave Island (Vermont)